Мериден има више значења:
 Мериден (Ајова)
 Мериден (Конектикат)
 Мериден (Канзас)